Hieronder staan de resultaten van het vrouwentoernooi van de Wereldkampioenschappen badminton 2005 in Anaheim.

Plaatsingslijst

De wedstrijden

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

2005